Рио-Абахо ():

  — один из диалектов ямайского креольского языка.
  — коррехимьенто () округа Панама расположен в черте столицы Панамы.
  — панамский столичный футбольный клуб.

Пуэрто-Рико 
  — округ () муниципалитета Сейба.
  — округ муниципалитета Утуадо.
  — округ муниципалитета Умакао.
  — округ муниципалитета Цидра.
  — округ муниципалитета Вега-Баха.